

Заозериця — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Заозериця — присілок, Оричівський район, Кіровська область
 Заозериця — присілок, Підосиновський район, Кіровська область